

В математике 
 79 является нечётным двузначным числом.
 Сумма цифр числа 79 — 16.
 Произведение цифр этого числа — 63.
 Квадрат этого числа — 6241.
 Число 79 является простым числом.
 79 является центрированным 13-угольным и центрированным 26-угольным числом.
 79 — перестановочное простое число (при перестановке его цифр также получается простое число).
 .

В других областях 

 79 год; 79 год до н. э.
 79 — атомный номер золота
 ASCII-код символа «O»
 79 — Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Еврейской автономной области.
 Протокол Finger выполняется поверх 79-го порта

Примечания

Литература 
 
 

Простые числа